Trzech mężczyzn i dziecko (3 hommes et un couffin) − francuski film komediowy z 1985 roku, w reżyserii Coline Serreau.
 Trzech mężczyzn i dziecko (3 Men and a Baby) − amerykański film familijny z 1987 roku, w reżyserii Leonarda Nimoya; remake filmu francuskiego.
 Trzech mężczyzn i mała dama (3 Men and a Little Lady) − amerykański film familijny z 1990 roku, w reżyserii Emila Ardolino; sequel filmu amerykańskiego.